Cet article présente l'historique des confrontations entre l'équipe des États-Unis et l'équipe des Tonga en rugby à XV. Les deux équipes se sont affrontées à dix reprises, dont deux fois en Coupe du monde. Les Tongiens ont remporté neuf rencontres contre une pour les Américains.

Historique

Les confrontations 

|}

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Équipe des États-Unis de rugby à XV
 Équipe des Tonga de rugby à XV

Liens externes 
 

Tonga
Etats-Unis